Орден Нескорених – це нагорода, яка є обличчям честі, гідності, патріотизму. Найвища серед заохочувальних нагород, яка щорічно матиме до 20 лауреатів, що обираються Наградною Радою і підтримуються відкритим голосуванням населенням України. 

Орден було засновано у 2018 році. В період з 2018 - 2022 рік 67-м видатним громадянам України було присвоєно Звання «Лицар Ордену Нескорених» та нагороджено атрибутами Ордену. У 2022 відбувся ребрендинг відзнаки, та передача її під патронаж благодійного фонду «24.02 UKRAINE FOREVER»

Мета нагородження 
Привернути увагу суспільства до Тих, хто не тільки є патріотом країни, а й за визначні досягнення в галузі оборони та безпеки держави, внесення у зміцнення незалежності України та її міжнародного престижу. Основна ціль нагородження – є визнання внеску та індивідуальних заслуг, проявлення мужності та героїзму в різних аспектах та безпеки України. Це можуть бути представники різних професій життя країни, які проявили себе як справжні герої, захищаючи інтереси України і кожного українця в різних сферах діяльності. Нагородження орденом Нескореним, крім цього, має символічній характер, як показник національно та відкритого виховання та підтримки важливих ініціатив і особистих проявів, що сприяють зміцненню держави, її безпеки та міжнародного авторитету.

Опис нагороди 
Нагрудний знак Ордена Нескорених виготовляється зі сплавів міді, має вигляд несиметричного хреста і являє собою лавровий вінок з вплетеними гілками терну. На вінок покладено малий Державний Герб України - завершальний елемент композиції, який є найвищою точкою знака, що виступає над вінком і полем, вкритим напівпрозорою темно-червоною емаллю. На зворотному боці знаку викарбувано порядковий номер та розташовано застібку для кріплення до одягу.

Покриття знаку - гальванічне золото та нікель.

Розмір знаку - 45х45мм

Золотистий лавровий вінок - символ слави.

Сріблясті гілки терну - символ самопожертви.

Малюнок поля знака імітує бруківку Майдану, залиту кров’ю - символ боротьби за свободу і гідність.

Мініатюра до знака ордена має вигляд несиметричного хреста і являє собою лавровий вінок, перевитий стрічкою. На вінок покладено емблему Знаків народної пошани. На зворотному боці розташовано кріплення до одягу – застібка батерфляй.

Покриття - гальванічне золото.

Розмір мініатюри - 21х21 мм. 

Розетка до знака ордена виготовляється з латуні та має вигляд кола діаметром 12 мм з радіальними емалевими смужками: бордова - 2 мм, сіра – 1 мм та у центрі – бордове коло діаметром 6 мм. Кріплення до одягу – застібка батерфляй.

Планка до знаку ордена - 28 х 12 мм, обтягнута муаровою стрічкою  бордового кольору шириною 28 мм з косими смужками розташованими по центру та повернутими під кутом 45 градусів: жовтого кольору по 0,5 мм та сірою - 4 мм.

Правила нагородження 
Нагорода "Орден Нескорених" присуджується за високі досягнення в галузі оборони та безпеки держави, а також за внесок у зміцнення незалежності України та її міжнародного престижу. Нагородження здійснюється щорічно Наградною Радою, яка обирає до 20 лауреатів, та з підтримкою відкритого голосування населення України.

У нагородженні можуть брати участь представники різних професій та сфер діяльності, які проявили себе як справжні герої, захищаючи інтереси України

Нагороджені 
№ 001 Хмара Степан Ількович

№ 002 Байда Василь Акимович

№ 003 Бердзенішвили Тенгіз Тенгізович

№ 004 Білозір Оксана Володимирівна

№ 005 Білоус Павло Леонідович

№ 006 Гайда Денис Ростиславович

№ 007 Гаценко Галина Степанівна

№ 008 Глухенький Юрій Олексійович

№ 009 Гонський Володимир Васильович

№ 010 Грищук Андрій Григорович

№ 011 Жамойда Олександр Людвигович

№ 012 Ігнатенко Сергій Володимирович

№ 013 Ковальський Володимир Анатолійович

№ 014 Ковальчук Павло Іванович

№ 015 Кравчук Олександр Вікторович

№ 016 Кудабеков Андрiй Зейнуллович

№ 017 Кухарук Богдан Сергійович

№ 018 Ламбурський Олександр Борисович

№ 019 Лоцман Руслана Олександрівна

№ 020 Лукинів Ігор Михайлович

№ 021 Лупейко Михайло Олександрович

№ 022 Мазур Ігор Петрович

№ 023 Малиш Олег Леонідович

№ 024 Мірошніченко Вікторія Миколаївна ("Руда")

№ 025 Мустафаєв Фемій Мансурович

№ 026 Оберемко Антон Сергійович

№ 027 Орищенко Роман Михайлович

№ 028 Паєвська Юлія Георгіївна («Тайра»)

№ 029 Панасюк Христина Леонидівна

№ 030 Пастушенко Андрій Іванович

№ 031 Пастушок Володимир Миколайович

№ 032 Присяжний Дмитро Анатолійович

№ 033 Регеша Володимир Миколайович

№ 034 Різаєва Гайде Адилівна

№ 035 Роберт Руслан Павлович

№ 036 Роговець Сергій Миколайович

№ 037 Сильницький Олег Іванович

№ 038 Скоропадський Артем Кирилович

№ 039 Тарасенко Андрій Іванович

№ 040 Токар Ярослава Сергіївна

№ 041 Четверіков Олександр Феодосійович

№ 042 Школьна Тетяна Степанівна

№043 Колупов Олексй Олексійович

№044 Євдокія Степанівна Веприк-Попович

№045  Сенцов Олег Генадійович

№046 Сущенко Роман Володимирович

№047 Лукашук Артем Боорисович

№048 Толмачов Олег Анатолійович

№049 Фіщук Денис Вікторович

№050 Легоняк Богдан Васильович

№051-054 - не підлягає розголошенню

№055 Усач Андрій Олександрович

№056 Овсійчук Андрій Петрович

№057 Міщук Євгеній Євгенович

№058 Лепеха Іван Васильович

№059 Козлишин Тарас Михайлович

№060 Капінос Микола Михайлович

№061 Сальчук Микола Георгійович

№062 Бельська Олена Ігорівна

№063 Однорог Галина

№064 Ніколюк Віктор Дмитрович

№065 Котов Олександр Олександрович

№066 Карпюк Микола Андронович

№067 Гордійчук Ігор Володимирович

Посилання 
https://vto-orden.com.ua/catalog/award/orden-neskorenih 

https://www.radiosvoboda.org/a/video/29230444.html